Die Liste der Naturdenkmale in Baiersbronn nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Freudenstadt liegenden Gemeinde Baiersbronn. In Baiersbronn gibt es insgesamt 30 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon drei flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 27 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Baiersbronn